Welke kann bedeuten:
 Welke (Pflanze), der Wassermangel von Pflanzen
 Welkepunkt, der Austrocknungsgrad von Böden

Pflanzenkrankheiten:
 Fusarium-Welke, Pilzkrankheit
 Verticillium-Welke, Pilzkrankheit
 Maiswelke oder Stewarts-Welke, bakterielle Krankheit, siehe Xanthomonas #Xanthomonas stewartii

Welke ist der Familienname folgender Personen:
 August Welke (1841–1885), deutscher Politiker (SPD)
 Erwin Welke (1910–1989), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Welke (* 1943), deutscher Pädagoge und Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (FDP)
 Heinz Welke (1911–1977), deutscher Pfarrer und Mitglied der Bekennenden Kirche
 Klaus Welke (* 1937), deutscher Sprachwissenschaftler
 Kurt Heinz Welke (1906–1980), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Marcus Welke (* 1967), deutscher Filmproduzent
 Martin Welke (* 1942), deutscher Medienhistoriker
 Oliver Welke (* 1966), deutscher Autor, Komödiant und Moderator

Siehe auch:
 Welk
 Welcke